Безщитник (Athyrium) — рід папоротей родини безщитникові (Athyriaceae). Рослини цього роду широко поширені в Північній півкулі. Багато видів, гібриди та штучно виведені сорти знайшли своє місце у садовому й парковому озелененні.

Види 
Рід включає понад 180 видів:

Посилання 
 
 
 Flora of China 
 Flora Europaea
 Flora of North America 

Безщитникові
Роди папоротей